Das Mixed der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Victoria.

Ergebnisse

Quelle 
 The Daily Colonist (auf https://archive.org),/ Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935

Anmerkungen 

Tennisturnier in Victoria (British Columbia)
Tennisturnier 1935